Shangjing signifie « capitale principale » et peut désigner :
 Shangjing Longquanfu (Sanggyeong Yongcheonbu en coréen), capitale principale de Balhae
 Shangjing de la dynastie Liao dans l'actuelle Bannière gauche de Bairin
 Shangjing de la dynastie Jin, aussi appelée Huining Fu.

Homonymie de toponyme